Ста́ра-Планина́ (, ) может означать:
 Стара-Планина — Балканские горы
 Орден «Стара-Планина» — высшая государственная награда Болгарии.